De Deuce Customs 32 Ford 2 Door Tourer is een tweedeurs cabriolet, een replica die gebouwd wordt door het Australische bedrijf Deuce Customs. Zowel uiterlijk als innerlijk is de 32 Ford 2 Door Tourer op wagens van Ford gebaseerd, de naam van de auto verraadt uit welk jaar de auto stamt die als basis diende voor het uiterlijk. De wagen kost 7 990 AUD.

32 Ford 2 Door Tourer